François-Antoine de Boissy d'Anglas (1756-1826), homme de lettres et homme politique français ;
 François Boissy d'Anglas (1846-1921), son petit-fils, homme politique français.